Хут (, ) — немецкая и фламандская фамилия.

Известные носители 
 Хут, Вальде (1923—2011) — немецкий фотограф.
  (1648—1733) — голландский живописец.
 Хут, Кристиане (род. 1980) — немецкая гребчиха.
 Хут, Луи (1810—1859) — немецкий дирижёр и композитор.
 Хут, Малич Салихович — советский государственный и политический деятель.
 Хут, Михаэль (род. 1969) — немецкий фигурист и тренер по фигурному катанию.
 Хут, Отто (1906—1998) — немецкий этнограф, религиовед, специалист по фольклору, руководящий сотрудник Аненербе.
 Хут, Роберт (род. 1984) — немецкий футболист.
 Хут, Фриц (1908—1980) — немецкий валторнист и музыкальный педагог.
 Хут, Эрнст (1845—1897) — немецкий ботаник и профессор грамматики.
 Хут, Ян (1936—2014) — бельгийский искусствовед.

Топоним 
 Хут — село, Пий-Хемский кожуун, Тыва, Россия